

Aziende 
 Linn Electronics – azienda di strumenti musicali elettronici statunitense, nota per la Linn LM-1
 Linn Products – azienda di hi-fi britannica

Geografia

Germania 
 Linn – ex comune ora frazione di Krefeld, città nel distretto di Düsseldorf (Renania Settentrionale-Vestfalia)

Svizzera 
 Linn – ex comune ora frazione di Bözberg, comune nel distretto di Brugg (Canton Argovia)

Stati Uniti d'America 
 Linn – città nella contea di Washington (Kansas)
 Linn – località nella contea di Sunflower (Mississippi)
 Linn – città nella contea di Osage (Missouri)
 Linn – località nella contea di Hidalgo (Texas)
 Linn – città nella contea di Gilmer (Virginia Occidentale)
 Linn – città nella contea di Walworth (Wisconsin)
 West Linn – città nella contea di Clackamas (Oregon)

Onomastica 
 Linn – nome proprio di persona svedese femminile

Persone 
 Arne Linn (1968) – ex calciatore norvegese
 Jeremy Linn (1976) – nuotatore statunitense
 John Linn (1777-1804) – scrittore statunitense
 Mark Linn-Baker (1954) – attore statunitense
 Martina Linn (1991) – cantante svizzera
 Ray Linn (1920-1996) – trombettista statunitense
 Rex Linn (1956) – attore statunitense
 Rosa Linn (2000) – cantante armena.
 Teri Ann Linn (1961) – attrice statunitense

Pagine correlate 
Contea di Linn 
Lin 
Linh 
Lynn